A palavra Mikado pode referir-se a:
 Mikado (帝)  —  antigo termo japonês para "imperador" e, mais especificamente, para o Imperador do Japão significando "porta sublime"

Pessoas 
 Michel Warschawski — militante pacifista de Israel também conhecido por Mikado

Música
 The Mikado — uma opereta cómica com música de Arthur Sullivan e libreto de W. S. Gilbert

Outros
 Mikado (jogo) — jogo de habilidade manual com varetas de várias cores conhecido no Brasil por Pega Varetas
 Locomotiva 2-8-2 — Configuração 2-8-2 das rodas de uma locomotiva a vapor conhecida por Mikado
 Mikado  (género) — género taxonómico de insetos (besouro) da família Ptiliidae
 Mikado — marca como é comercializado em em alguns países europeus o biscoito japonês Pocky

Desambiguação